Eerste klasse (1994/1995) była 92. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii